Bourneville steht als Ortsname für:
 Bournville (Birmingham), Ortschaft in England
 Bourneville (Eure), eine ehemalige französische Gemeinde im Département Eure
 Bourneville (Ohio), Ortschaft im US-Bundesstaat Ohio

Bourneville ist der Familienname folgender Personen:
 Désiré-Magloire Bourneville (1840–1909), französischer Neurologe

Siehe auch:
 Bournonville (Begriffsklärung)